Schachenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Schachenmann (1893–1978), Schweizer Maler
 Christine Schachenmann (* 1940), Schweizer Kunstmalerin
 Max Schachenmann (1879–1940), Schweizer Unternehmer